Last Days steht für:

Filme:
 Last Days (2001), US-amerikanischer Film von Mark J. Harris 
 Last Days (2005), US-amerikanischer Film von Gus Van Sant
 Last Days (2010), US-amerikanischer Film von Andrew Jara 
 Last Days of Disco – Nachts wird Geschichte gemacht, US-amerikanischer Film von Whit Stillman (1998)
 Last Days in Vietnam, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Rory Kennedy (2014)
 Last Days Here, US-amerikanischer Dokumentarfilm über Bobby Liebling (2011)

Musikgruppen:
 Last Days of Eden, spanische Band
 Last Days of April, schwedische Band

Siehe auch:
 The Last Days